Messor — в римской мифологии один из младших богов, помощник Цереры, богини-покровительницы сельского хозяйства.
 Messor — род муравьёв подсемейства Myrmecinae, сходный с Aphaenogaster.
 Messor — ударный кратер на карликовой планете Церере, назван в честь древнеримского божества.